est la formule brute de plusieurs isomères.

 fluvastatine, numéro CAS , mélange de 8 stéréoisomères
 6E-fluvastatine, numéro CAS , mélange de deux paires d'énantiomères
 (3R,5S,6E)-fluvastatine, numéro CAS 
 (3S,5R,6E)-fluvastatine, numéro CAS 
 (3R,5R,6E)-fluvastatine, numéro CAS 
 (3S,5S,6E)-fluvastatine, numéro CAS 
 6Z-fluvastatine, numéro CAS , mélange de deux paires d'énantiomères
 (3R,5S,6Z)-fluvastatine, numéro CAS 
 (3S,5R,6Z)-fluvastatine, numéro CAS 
 (3R,5R,6Z)-fluvastatine, numéro CAS 
 (3S,5S,6Z)-fluvastatine, numéro CAS